Jaws kan syfta på:

JAWS –  läser upp den text som visas på skärmen med hjälp av en syntetisk röst
Jaws (datorspel) – ett NES-spel, löst baserat på filmerna med samma namn
Jaws – en amerikansk skräck-thriller från 1975, se Hajen
Jaws 2 – en amerikansk skräck-thriller från 1978, se Hajen 2 
Jaws – en rollfigur i två av filmerna med James Bond, se Hajen (James Bond)